Die Parlamentswahl in Norwegen 2005 fand am 12. September 2005 statt. Es war die Wahl zum 59. Storting.

Gut 3,4 Mio. Wähler waren aufgerufen, über die Zusammensetzung der 169 Abgeordneten im Parlament zu entscheiden.

In einzelnen Provinzen öffneten die Wahllokale bereits am 11. September. Gleichzeitig zur Stortingswahl fand die Abstimmung zum Parlament der Samen statt. Stimmberechtigt für die Wahl des Sameting waren 12.537 Personen.

Parteien, die landesweit kandidierten 
 Det norske Arbeiderparti (Arbeiterpartei)
 Fremskrittspartiet (Fortschrittspartei)
 Høyre (Konservative)
 Kristelig Folkeparti (Christliche Volkspartei)
 Senterpartiet (Zentrumspartei)
 Sosialistisk Venstreparti (Sozialistische Linkspartei)
 Venstre (Liberale)
 Rød Valgallianse (Rote Wahlallianz)

 Abortmotstanderne (Abtreibungsgegner)
 Demokratene (rechtspopulistisch)
 Det Liberale Folkepartiet (liberal, EU-Gegner)
 Kristent Samlingsparti (streng religiös)
 Kystpartiet (Küstenpartei)
 Miljøpartiet De Grønne (Grüne)
 Norges Kommunistiske Parti (Kommunistische Partei Norwegens)
 Pensjonistpartiet (Rentnerpartei)
 Pilsens Samlingsparti («Pilsener-Partei»)
 Reformpartiet (Reformpartei)
 Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti (Partei der Samen)

Umfragen

Wahlergebnis 
Während die Regierungsparteien Kristelig Folkeparti und Høyre massive Verluste erlitten, legten Arbeiterpartei und Fortschrittspartei ebenso deutlich zu. Die Regierung Bondevik II wich einer rot-grünen Koalition aus Sozialdemokraten, Sozialisten und Zentrumspartei. Sieht man von den Sammlungsregierungen während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ab, ist die Regierung Jens Stoltenberg II die erste Koalitionsregierung eines sozialdemokratischen Ministerpräsidenten überhaupt.

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Storting (norwegisch, englisch)

Einzelnachweise 

Norwegen Parlament
2005